Vermeyen ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Cornelisz Vermeyen (1500–1559), niederländischer Maler, Radierer, Zeichner und Tapetendesigner
 Jan Vermeyen (1559–1606), flämischer Goldschmied